Dies ist eine Liste der Premierminister der Demokratische Republik Kongo (1960–64 Kongo-Léopoldville, 1971–97 Zaire) seit der Unabhängigkeit 1960.

Weblinks 
 Congo (Kinshasa) bei worldstatesmen.org (englisch)
 Congo (Kinshasa) bei rulers.org (englisch)

Demokratische Republik Kongo
!
Premierminister